Варкаус  — аэропорт, расположен в коммуне Йоройнен, Финляндия, примерно в 16 км к югу от Варкауса.

Авиакомпании и направления

Статистика

Примечания

Ссылки 

 Varkaus Airport — Official website
 AIP Finland — Varkaus Airport
 
 
 
 

Аэропорты Финляндии
Варкаус